Walshe ist der Familienname folgender Personen:

 Jennifer Walshe (* 1974), irische Komponistin, Performerin und Hochschullehrerin
 Pat Walshe (1900–1991), US-amerikanischer Schauspieler

Sonstiges:

 Mount Walshe, Berg in der Ross Dependency, Antarktika
 M. E. Walsche & Sons, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller